Дуглас Ллойд «Дуг» Ингл (; род. 9 сентября, 1945; Омаха, штат Небраска, США) — клавишник, один из основателей и композитор ранних составов группы Iron Butterfly. В начале 1970-х годов, после ухода из Iron Butterfly, какое-то время играл в поп-группе Stark Naked and the Car Thieves.

Биография 
Отец Ингла был церковным органистом, и именно он познакомил Дуга с музыкой в раннем возрасте. Когда Инглу было три месяца, его родители переехали поближе к Скалистым горам, а затем перебрались в Сан-Диего, штат Калифорния.

В 1966 году Дуг основал группу Iron Butterfly, с которой записал такие альбомы как Heavy, In-A-Gadda-Da-Vida, Ball и Metamorphosis. Наиболее известным его достижением, является написание главного хита группы, — «In-A-Gadda-Da-Vida». Также он был соавтором трёх последних хитов группы («Soul Experience», «In the Time of Our Lives», и «Easy Rider») . Когда он первоначально записывал композицию «In-A-Gadda-Da-Vida», он не собирался делать её семнадцатиминутной пьесой. Альбом и последующий сингл из заглавной композиции принесли Инглу и его коллегам по группе всенародную известность. «In-A-Gadda-Da-Vida» по итогам продаж стал первым платиновым диском в истории звукозаписывающей индустрии и стал рекордной вехой в психоделическом роке.

В 1971 году после нескольких лет непрерывных гастролей, а также от физического и эмоционального истощения, Дуг Ингл покинул группу. В последующие годы (1978—79, 1982—85, 1987—88, 1994—99) он иногда воссоединялся и гастролировал вместе с бывшими коллегами, но не участвовал в записи двух последних альбомов группы, Scorching Beauty и Sun and Steel.

В настоящее время  проживает в Калифорнии, вместе со своей третьей женой Черри. После смерти Эрика Бранна, Ли Дормана и Рона Буши в 2003, 2012 и 2021 годах соответственно, Ингл стал единственным выжившим участником состава Iron Butterfly 1967–1969 годов.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Дуг Ингл на MySpace

Музыканты психоделического рока
Музыканты Iron Butterfly
Музыканты хард-рока
Музыканты в жанре электронной музыки
Рок-вокалисты США
Рок-клавишники США